Tuzla est un mot d'origine turque signifiant « lieu du sel » et peut désigner :

Toponymes

Bosnie-Herzégovine 
 Tuzla, une ville du pays qui a donné son nom au canton de Tuzla.

Chypre 
 Tuzla : un village à côté de la ville de Famagouste (Gazimağusa) dans le nord-est de l'île, important site archéologique de l'âge du bronze.

Roumanie 
 Tuzla : une commune du comté de Constanța.

Turquie 
 Tuzla : un district de la ville d'Istanbul ;
 Tuzla : une rivière de la province d'Erzincan ;
 Tuzla : un village de l'île de Paşalimanı dans la province de Balıkesir.

Ukraine 
 Tuzla : une île du détroit de Kertch en Crimée.

Tuzla